Turysbekow ist der Familienname folgender Personen:

 Sauytbek Turysbekow (* 1951), kasachischer Diplomat und Politiker
 Seken Turysbekow, kasachischer Musiker und Komponist